«Starless» — композиция британской прогрессивной рок-группы King Crimson. Она является заключительным и самым продолжительным по своему звучанию треком из альбома Red, записанного в 1974 году, после выхода которого группа была на несколько лет распущена. В этом смысле может рассматриваться как кульминация данной фазы существования King Crimson.

Оригинальные слова и мелодия песни написаны Джоном Уэттоном. Он предполагал сделать её заглавной композицией предыдущего альбома — Starless and Bible Black. Но Роберт Фрипп и Билл Бруфорд не оценили песню и в качестве заглавного трека была записана инструментальная композиция. Позже авторы вернулись к работе над «Starless», слова были изменены, а также добавился продолжительный инструментальный фрагмент, основанный на риффе, написанном Бруфордом. Группа исполняла «Starless» на концертах с марта по июнь 1974. Во время записи альбома Red текст вновь был изменён, на этот раз при участии Ричарда Палмер-Джеймса. Вводная тема, первоначально исполняемая Дэвидом Кроссом, перешла от его скрипки к гитаре Фриппа, претерпев незначительные изменения. Поскольку заглавие «Starless and Bible Black» уже было использовано, название композиции сократилось до одного слова.

Кавер-версии 
 Нил Морс, Майк Портной и Рэнди Джордж записали свою версию для альбома «Cover 2 cover».
 Крэйг Армстронг в альбоме «As If to Nothing» выпустил композицию «Starless II», основанную на вступительном риффе.
 Banco De Gaia — в альбоме «Memories Dreams Reflections».
 The Unthanks — в альбоме «Last».
 Эрик Норландер — в альбоме «Hommage Symphonique» (2007).
 Asia — в живом исполнении.
 21st Century Schizoid Band — кавер-группа, составленная бывшими участниками King Crimson.
 After Crying — венгерский симфонический коллектив.
 Crimson Jazz Trio — джазовая кавер-группа.

Участники записи 
 Роберт Фрипп — гитара, меллотрон
 Джон Уэттон — бас-гитара, вокал
 Билл Бруфорд — ударные, перкуссия
 Мел Коллинз — сопрано-саксофон
 Иэн Макдональд — альтовый саксофон
 Дэвид Кросс— виолончель

Ссылки 
 Текст песни на сайте metrolyrics.com

Песни King Crimson
Песни 1974 года
Композиции прогрессивного рока
Песни на английском языке